Ел Сиболо има више значења:

 Ел Сиболо (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Сиболо (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Сиболо (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику